Estero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puntilla Aldama, ort, Veracruz, San Rafael,

USA 

 Estero, Florida, ort, Lee County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar